Лидия Николаевна Анто́нова (р. 15 мая 1950, Красково, Московская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Действительный член Российской академии образования, профессор, член Президиума Российской Академии образования, доктор педагогических наук. С 18 сентября 2016 года депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия». Член Комитета Государственной Думы по образованию и науке.

Биография

Обучение 

В 1973 году окончила Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской (в настоящее время — Московский государственный областной университет) по специальности учитель английского языка.

Трудовая деятельность 
1967—1972 — лаборант, техник Всесоюзного электротехнического института им. В. И. Ленина

1972—1989 — воспитатель группы продлённого дня, учитель английского языка Малаховских средних школ № 49, № 46 Люберецкого района

1989—1991 — председатель Люберецкого городского комитета профсоюзов работников образования и науки

1991—1997 — заведующий гороно Люберецкого района, председатель Комитета по образованию администрации Люберецкого района

1997—1997 — главный специалист по международным связям Института повышения квалификации и переподготовки работников народного образования Московской области

1997—1998 — главный референт ЗАО «Витязь» г. Москвы

1998—2000 — генеральный директор Фонда «Центр международных академических и обменных программ», учредитель Департамента образования Московской области

2000—2012 — министр образования Правительства Московской области

С ноября 2012 — первый заместитель председателя Правительства Московской области.

C 9 октября 2014 года — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Московской области.

Постановлением Совета Федерации № 447-СФ от 28 сентября 2016 года с 18 сентября 2016 года досрочно прекращены полномочия Л. Н. Антоновой как члена Совета Федерации.

Законотворческая деятельность 
В течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы, с 2016 по 2019 год, выступила соавтором 7 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Учёные степени и звания 
 Доктор педагогических наук
 Действительный член (академик) Российской академии образования
 Член Президиума Российской Академии образования

Награды и почётные звания 
 Орден Почёта (2009)
 Орден Ивана Калиты
 Медаль «За безупречную службу»
 Знак «За заслуги перед Московской областью» II степени (19 мая 2015 года) — за заслуги в социально-экономическом развитии Московской области
 Знак Губернатора Московской области «За полезное»
 Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие»
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги Русской православной церкви
 Заслуженный учитель Российской Федерации (2003)
 Заслуженный работник образования Московской области
 Почётный гражданин Московской области (2016)
 Знак преподобного Сергия Радонежского (2020)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160808061112/http://antonovalidiya.ru/
 http://360tv.ru/news/novym-senatorom-ot-podmoskovja-stala-lidija-antonova-4769/ 
 http://www.fryazino.org/news/3016 
 http://council.gov.ru/events/news/67931/ 
 https://web.archive.org/web/20160509090110/http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/02/16/lidiya-antonova-podala-dokumenty-na-uchastie-v-predvaritelnom-golosovanii/
 https://web.archive.org/web/20161116004237/http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/05/12/lidiya-antonova-vstretilas-s-rabotnikami-kultury-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-lyubereckogo-rajona/
 http://www.zhukovskiy.ru/index.php/novosti-administratsii/6939-lidiya-antonova-my-vstrechaem-9-maya-v-silnoj-nezavisimoj-rossii-blagodarya-podvigu-nashikh-soldat
 http://ruza24.ru/news/politika/823
 http://tomilino.com/ru/node/1592
 http://er-voskresensk.ru/news/20160516/758
 http://rg.ru/2013/11/27/antonova.html 
 http://rg.ru/2011/09/02/antonova-poln.html 
 http://rg.ru/2010/09/03/antonova-dz.html 
 http://www.aif.ru/archive/1713062
 http://www.aif.ru/society/history/iskusstvo_-_frontu_veteranov_pozdravili_luchshie_golosa_rossii 
 http://www.interfax-russia.ru/Center/exclusives.asp?id=36081&p=11
 https://www.pnp.ru/comment/detail/80114
 http://www.mk.ru/social/2011/09/27/627374-byili-byi-dengi-ya-byi-v-kazhduyu-selskuyu-shkolu-kupila-po-traktoru.html 
 http://rg.ru/2009/09/18/antonova.html

Примечания 

Доктора педагогических наук
Академики РАО
Профессора
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Члены «Единой России»
Выпускники Московского государственного областного университета
Женщины-политики России
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов